Goad ist der Familienname folgender Personen:

Jim Goad (* 1961), US-amerikanischer Autor und Verleger
Thomas Goad (1576–1638), Theologe der Church of England
Robin Goad (* 1970), US-amerikanische Gewichtheberin